Baron pode se referir a:
 Baron (Gard)
 Baron (Gironde)
 Baron (Oise)
 Baron (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos